Berényi György (1601–1677) politikus
Berényi György (1960) tornász